Bandırma (stad), stad in Turkije
 Bandırma (district), district in Turkije